Vartàn – fumetto erotico italiano creato e disegnato da Sandro Angiolini

Persone 
Vartan Malakian – coreografo e pittore statunitense
Michael Vartan – attore francese naturalizzato statunitense
Sylvie Vartan – cantante francese di origine  armena bulgara